El término Ajo puede referirse a:

Plantas 
 Ajo (Allium sativum): El ajo es una hortaliza cuyo bulbo se emplea comúnmente en la cocina mediterránea.
 Uno de los nombres comunes de la planta Allium ampeloprasum.
 Ajo de montaña (Allium odorum).
 Allium sphaerocephalon - "ajo de cigüeña", "ajo de cabeza redonda", "ajo montesino", o "ajo perruno".

Lugares 
 :  Ajo (Arizona): Localidad del condado de Pima (Arizona, Estados Unidos).
 :  Ajo (Cantabria): Localidad del municipio de Bareyo (Cantabria, España). Faro de Ajo: Situado en el cabo de Ajo, (Cantabria, España).
 :  Mar de Ajó: Una ciudad balnearia y turística argentina , en el Partido De la Costa , provincia de Buenos Aires.

Preparaciones 
 Ajo negro: un tipo de fermentación en el ajo empleado como condimento en la cocina asiática.
 Pan de ajo
 Sal de ajo

Platos 
 Ajo cabañil: Se trata de una salsa emulsionada típica de la cocina murciana. 
 Ajo caliente: Es un plato típico del campo andaluz.
 Ajo mataero: Plato típico de Albacete elaborado básicamente con hígado y pan.
 Ajo (Sopa): Un tipo de sopa que contienen fundamentalmente agua o caldo, pan que suele ser pan duro que ha sobrado de días anteriores, pimentón, laurel, ajo y grasa (tocino de cerdo).
 Ajoaceite (Popularmente conocido como alioli): se trata de una salsa típica de la costa levantina de española.
 Ajo arriero: Salsa de ajo elaborada con patatas.
 Ajoblanco: Sopa fría
 Refrito de ajo

Otras acepciones 
 Ajó, una interjección.
 Ajo, LSD en México.